Orechová, comune della Slovacchia facente parte del distretto di Sobrance
 Orechová Potôň, comune del distretto di Dunajská Streda